Dans la mythologie grecque, Anténor est un prince troyen, combattant de la guerre de Troie.
 Anténor est un sculpteur grec du , auteur du groupe des Tyrannoctones.
 Antenor de Provence est un patrice de Provence vers les années 700-716.
 (2207) Anténor est un astéroïde troyen nommé d'après le premier.

Anthroponymie 
Anténor ou Antenor est le prénom de plusieurs personnes :
 Joseph Anténor Firmin (1850-1911), homme politique haïtien.
 Jean-Anténor Hüe de Caligny (1657-1731), ingénieur militaire français.
 Anténor Joly (1799-1852), directeur de journal et de théâtre français.
 Antenor Leitão de Carvalho (1910-1985), herpétologiste et ichtyologiste brésilien.
 Antenor Lucas, dit Brandãozinho (1925-2000), footballeur brésilien.
  (1892-1960), penseur et écrivain péruvien.
 Anténor Patiño (1896-1982), homme d'affaires et collectionneur d'art bolivien.